Мариус Даниэль Урзикэ (, родился 30 сентября 1975 в Топлице) — румынский гимнаст, выступавший на коне; чемпион Олимпийских игр-2000 в выступлениях на коне, дважды серебряный (1996 и 2004) и бронзовый (2000) призёр Олимпийских игр; трёхкратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы. Первый и единственный румынский гимнаст, который выигрывал золотую олимпийскую медаль в истории мужской румынской спортивной гимнастике.

Краткая биография 
Урзикэ выступал с 1994 по 2005 годы, выиграв все свои награды преимущественно в выступлениях на коне. В 2000 году ему удалось завоевать золотую медаль на Олимпийских играх в Сиднее, в 1996 и 2004 годах он выигрывал на коне серебряную медаль на Олимпиадах, а в 2004 году в составе сборной завоевал бронзовую награду. Также в активе Урзикэе есть титулы чемпиона мира 1994, 2001 и 2002 годов в выступлениях на коне, титулы чемпиона Европы 1994, 2000 и 2002 годов на том же коне. 

В 2001 году он получил по старой системе судейства оценку в 10 баллов за выступление на Гран-при Глазго, опередив на полбалла ближайшего конкурента — выступавшего за Францию Дмитрия Карбаненко.  Благодаря своей технике и стилю выступления Урзикэ стал известен как один из лучших гимнастов, выступавших когда-либо на коне. Не раз сравнивался с такими гимнастами, как югослав Мирослав Церар или венгр Золтан Мадьяр; получил прозвище «Король коней». В его честь названы два элемента: один на коне и один на брусьях.

Урзикэ в 2005 году основал шоу «Romanian Golden Team», которое гастролировало и за границей. Участвовал как кандидат в выборах президента Федерации гимнастики Румынии, но уступил Адриану Стойке. В настоящее время работает тренером. 10 октября 2009 года награждён румынским орденом «За заслуги» III степени.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации гимнастики 
 

Гимнасты Румынии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1996 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2000 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от Румынии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике